Elephant Rocks (englisch für „Elefantenfelsen“) steht für:

 Elephant Rocks (Antarktika) im Palmer-Archipel
 Elephant Rocks (Neuseeland), in der Region Otago
 Elephant Rocks State Park, in Missouri, Vereinigte Staaten

Siehe auch
 Elefantenfels, ital. Roccia dell'Elefante